Die TCG Büyükada (F-512) ist eine Korvette der Ada-Klasse der türkischen Marine und das Schwesterschiff von TCG Heybeliada (F-511). Sie ist für die U-Boot-Bekämpfung konzipiert und ein Tarnkappenschiff. Das Schiff ist nach der Insel Büyükada benannt. Entwickelt und gebaut wurde die TCG Büyükada auf der Marinewerft Istanbul als Teil des MİlGEM-Projekts. die TCG Büyükada ist für den vollen Einsatz bei einer Seegangsskala fünf „grobe See“ konzipiert.

Das Schiff hatte am 27. September 2011 seinen Stapellauf und wurde am 28. September 2013, dem 475. Jahrestag der Seeschlacht von Preveza in Dienst gestellt.

Bewaffnung 
Die Büyükada verfügt über einen Hubschrauberlandeplatz sowie einen S-70B-28 Seahawk.

Das Schiff ist mit dem Kampfsystem GENESIS ausgestattet. Es kontrolliert die Such- und Navigationradars, die elektronische Kriegsführung, Waffen, Gegenmaßnahmen, Kommunikationsgeräte, Unter- und Überwassersensoren. Das Schiff ist mit einem 76-mm-OtoMelara-Super-Rapid-Schiffsgeschütz und zwei Aselsan STAMP-12,7-mm-Maschinengewehren sowie mit acht AGM-84 Harpoon, 21 RAM (PDMS) und zwei 324-mm-Mark-32-Dreifachtorpedorohren für Mark-46-Torpedos ausgestattet.

Weblinks 
 Informationsvideo

Einzelnachweise 

Militärschiff (türkische Streitkräfte)
Korvette